Буряковка — название населённых пунктов на Украине:

 Буряковка — село в Червоноармейском районе Житомирской области.
 Буряковка — бывшее село в Ореховском районе Запорожской области, ликвидировано в 1994 году.
 Буряковка — бывшее село в Иванковском районе Киевской области, ликвидировано в 1999 году.
 Буряковка — село в Залещицком районе Тернопольской области.
 Буряковка — село в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Буряковка — бывшее село в Двуречанском районе Харьковской области.